Cerkev svete Ane je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Ane, Boreča
 Cerkev sv. Ane, Dolenjske Toplice
 Cerkev sv. Ane, Javor
 Cerkev sv. Ane, Pameče
 Cerkev sv. Ane, Podpeč
 Cerkev sv. Ane, Razguri
 Cerkev sv. Ane, Ribnica
 Cerkev sv. Ane, Sveta Ana v Slovenskih goricah
 Cerkev sv. Ane, Slovenske Konjice
 Cerkev sv. Ane, Tunjice
 Cerkev sv. Ane, Velike Češnjice
 Cerkev sv. Ane, Višnja Gora